Les Jeux d'Asie du Sud-Est (en anglais, Southeast Asian Games ou SEA Games) sont une compétition multisports organisée tous les deux ans en Asie du Sud-Est. 11 pays prennent part à cette compétition.

Les jeux sont organisés par la Fédération des Jeux d'Asie du Sud-Est et supervisés par le Comité international olympique et le Conseil Olympique d'Asie.

Histoire 
Les Jeux d'Asie du Sud-Est tirent leur origine des Jeux de l'Asie du Sud-Est péninsulaire (Southeast Asian Peninsular Games ou SEAP Games en anglais).
Le , les délégations des pays du sud-est asiatique participants à la  des Jeux asiatiques se rencontrent et décident d'établir une organisation sportive. Les jeux péninsulaires ont été imaginés par Laung Sukhumnaipradit, vice-président du Comité national olympique thaïlandais. Les Jeux doivent être un événement sportif qui permettra de promouvoir la coopération, l'entente et les relations entre les pays de la région.

La Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Sud-Vietnam, le Laos et la Malaisie sont les pays fondateurs. Ces pays acceptent d'organiser la compétition tous les deux ans : la Fédération des Jeux de l'Asie du Sud-Est péninsulaire est née.

La première édition se déroule à Bangkok, en Thaïlande, du 12 au . 527 athlètes et officiels participent à 12 sports. Parmi les six pays fondateurs seul le Cambodge ne participe pas. Singapour est en revanche représenté.

Les sept pays membres de la Fédération des Jeux de l'Asie du Sud-Est péninsulaire participent tous les deux ans à la compétition jusqu'en 1975. Seule exception : l'annulation de l'épreuve en 1963. Initialement prévu au Cambodge, l'événement ne peut pas être organisé par le royaume khmer en raison de problèmes politiques.

En 1975, au cours de la  des Jeux, la Fédération étudie l'entrée des Philippines et de l'Indonésie. Ces deux pays sont officiellement admis en 1977, ainsi que Brunei, qui est alors encore une colonie britannique. La Fédération est alors renommée Fédération des Jeux d'Asie du Sud-Est et les Jeux deviennent les Jeux d'Asie du Sud-Est. Par la suite, la liste des pays participants s'élargit encore en 2003 avec l'arrivée du Timor oriental, indépendant depuis 2002.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le rythme bisannuel ne peut être tenu pour la  édition des Jeux d'Asie du Sud-Est prévue en 2021 au Viêt Nam en raison de la pandémie de Covid-19 ; elle sera probablement reportée à 2022.

Liste des éditions

Sports représentés 
49 sports différents ont été représentés au cours des 25 premières éditions. Parmi ceux-ci, 14 n'ont jamais été des sports olympiques : l'arnis, le bateau-dragon, le billard, le boulingrin, le culturisme, le dacau, la danse sportive, les échecs, le karaté, la muay thai, la nage avec palmes, le pencak silat, le sepak takraw, le squash et le wushu. Quant au bowling, à la pétanque et au ski nautique ils n'ont été présents aux Jeux olympiques qu'en tant que sports de démonstration. Une partie de ces sports est d'origine asiatique et peu pratiquée hors de ce continent. C'est en raison de ce manque d'universalité qu'ils sont absents du programme olympique.

Si le nombre de sports représentés augmente régulièrement, il dépend surtout des infrastructures du pays hôte. Ainsi la Thaïlande a pu organiser des épreuves dans 43 disciplines en 2007 — un record — mais lors de l'édition suivante, la première au Laos, il n'y avait plus que 28 sports représentés.

Tableau des médailles

Notes et références 

 
Compétition fondée en 1959